Дри — самка яка.

Аббревиатура 
 ДРИ — Движение ролевых игр
 ДРИ — Дуговая ртутно-иодидная лампа
 ДРИ — Диссоциативное расстройство идентичности

См. также 
 Дриц